Алекса́ндр Ры́бкин:
Рыбкин, Александр Васильевич (род. 1929) — советский и российский скульптор.
Рыбкин, Александр Викторович (род. 1962) — советский и российский композитор, музыкант.
 Рыбкин, Александр Степанович (1904—1968) — Герой Советского Союза.
 Рыбкин, Александр Павлович (1895—1968) — инженер-станкостроитель, лауреат Сталинской премии.